Belge, nationalité du royaume de Belgique.
 Anciens Belges, ensemble de peuples de l'Antiquité.
 Belge, ancienne langue éteinte.